Fjädervikt i boxning vid de olympiska sommarspelen 2004 i Aten arrangerades i Peristeri Olympic Boxing Hall, Grekland.

Medaljörer

Schema

Matchträd

Externa länkar
Amatörboxning

Boxning vid olympiska sommarspelen 2004

it:Pugilato ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Pesi gallo